Isola Bella (il. 'lepi otok') je lahko:
 Isola Bella, eden izmed Boromejskih otokov,
 Isola Bella, otok pri Taormini (Sicilija)

Glej tudi:
 Sveti Štefan, otok v Črna gora